Axelsson ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter schwedischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Axel“.

Namensträger 
 Åke Axelsson (* 1932), schwedischer Innenarchitekt

 Dick Axelsson (* 1987), schwedischer Eishockeyspieler
 Jan Axelsson (1939–2018), schwedischer Politiker (Miljöpartiet)
 Kurt Axelsson (1941–1984), schwedischer Fußballspieler
 Lena Axelsson (* 1962), schwedische Badmintonspielerin
 Lennart Axelsson (* 1941), schwedischer Jazztrompeter
 Majgull Axelsson (* 1947), schwedische Schriftstellerin und Journalistin
 Niklas Axelsson (* 1972), schwedischer Radrennfahrer
 Nils Axelsson (1906–1989), schwedischer Fußballspieler
 Per Johan Axelsson (* 1975), schwedischer Eishockeyspieler
 Peter Axelsson (* 1967), schwedischer Badmintonspieler
 Ragnar Axelsson (* 1958), isländischer Fotograf
 Sven-Olov Axelsson (* 1941), schwedischer Biathlet
 Ture Axelsson (1921–2012), finnischer Kanute

Siehe auch 
 Axelson

Einzelnachweise 

Familienname
Schwedischer Personenname
Patronym